Název Polánka či Polanka má více sídel:

Polánka 
 Polánka (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih

 Polánka (Vlašim) – část města Vlašim v okrese Benešov
 Polánka (Krásné) – část obce Krásné v okrese Chrudim
 Polánka (Malešov) – část obce Malešov v okrese Kutná Hora
 Polánka (Kasejovice) – část obce Kasejovice v okrese Plzeň-jih
 Polánka (Chotoviny) – část obce Chotoviny v okrese Tábor
 Polánka (Moravský Krumlov) – část obce Moravský Krumlov v okrese Znojmo
 Přírodní park Polánka – přírodní park v Jihočeském kraji
 Polánka (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Chrudim

Polanka 
Polanka jako součást názvu sídla:
 Polanka nad Odrou – městský obvod statutárního města Ostrava
 Valašská Polanka – obec na Valašsku

Polanka jako místopisné označení:
 Říční lázně Polanka ve městě Třebíč
Polanka (Ostrava) – vrch v katastru obce Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
 Polanka (625 m) – vrch jihovýchodně od Nové Říše, okres Jihlava
 Polanka (chata) - turistická chata u Nových Hradů v okrese Ústí nad Orlicí
Polanka Esperantystów - park Sopotech v Pomořském vojvodství v Polsku.

Externí odkazy